Vladimir Goesev (atleet) : Kazachs atleet
 Vladimir Goesev (wielrenner) : Russisch wielrenner